

Caratteristiche tecniche 
È un terzino sinistro.

Carriera

Club
È cresciuto nelle giovanili del .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 12 marzo 2022.

Palmarès
Campionato serbo di seconda divisione: 1
 Čukarički: 2006-2007

Sheriff Tiraspol: 2012-2013
Supercoppa di Moldavia: 1
Sheriff Tiraspol: 2013

Partizan: 2016-2017
Coppa di Serbia: 1
Partizan: 2016-2017

Collegamenti esterni